Станислав Добжаньский (; 22 марта 1949, Хрубешув, Хрубешувский повят, Люблинское воеводство, Польша) — польский политик, бывший Министр национальной обороны Польши в январе 1996 -октябре 1997 года.

Биография 
Окончил исторический факультет Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине. 

Был сотрудником Союза сельской молодежи (польск.Związku Młodzieży Wiejskiej).Работал в Объединенной крестьянской партии (польск. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL), в числе в качестве члена центрального партийного суда.

В 1982-1985 годах - заместитель директора Национальной библиотеки Польши в Варшаве.

С 1985 года - директор департамента в Министерстве культуры и искусства Польши.

После 1989 года руководил Варшавским отделением Банка сахарной промышленности (польск. Bank Cukrownictwa).

Был активистом Союза демократических левых сил.

С 1993 по 1996 год был заместителем государственного секретаря в Бюро Совета Министров Польши и секретарь Комитета по делам обороны Совета Министров Польши.

С 5 января 1996 года по 31 октября 1997 года - министр национальной обороны Польши в правительствах Юзефа Олексы и Влодзимежа Цимошевича.

В 2001-2006 годах - председатель правления государственной компании Польские Электроэнергетические Сети (польск. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.).

Награды 
В 1998 году награжден Рыцарским (кавалерским) Крестом Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 22 марта
Родившиеся в 1949 году
Персоналии по алфавиту
Министры обороны Польши
Члены Объединённой крестьянской партии